Mendling ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriela Mendling (1959–2007), deutsche Schriftstellerin
 Jan Mendling, deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Josef Mendling (1920–2000), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Werner Mendling (* 1946), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Mendling ist der Name folgender Orte:
 Mendling (Gemeinden Göstling, Landl), Ortschaft von Göstling an der Ybbs, Niederösterreich und Gemeindeteil von Landl, Steiermark
 Mendlingbach, ein Nebenfluss der Salza in Niederösterreich und der Steiermark